Boris Alterman (1970-), joueur d'échecs israélien, d'origine ukrainienne, grand maître international depuis 1992 ;
 Nathan Alterman (1910-1970), Poète, journaliste, écrivain, traducteur et dramaturge, il exerce une influence prépondérante sur le sionisme socialiste, tant avant qu'après l'établissement de l'État d'Israël ;

Patronyme juif